Die ASEAN-Fußballmeisterschaft 2007 war die sechste Auflage des Wettbewerbs. Gastgeber der Meisterschaft waren Thailand und Singapur. Teilnahmeberechtigt waren alle südostasiatischen Fußballnationalmannschaften. Das Turnier gewann der Titelverteidiger, die Mannschaft aus Singapur.

Qualifikation 
Für das Turnier in Thailand und Singapur waren die stärksten Mannschaften der ASEAN Football Federation automatisch qualifiziert.

, , ,  und die  mussten zuerst in einer Qualifikation gegeneinander antreten. Die ersten beiden Mannschaften dieses Qualifikationsturniers, das vom 12. November bis zum 20. November 2006 in Bacolod auf den Philippinen stattfand, waren für die ASEAN-Meisterschaft 2007 qualifiziert.

Laos und die Philippinen waren damit für das Finalturnier qualifiziert.

Finalturnier 
Das Finalturnier, die eigentliche ASEAN-Meisterschaft 2007, fanden vom 12. Januar bis zum 4. Februar 2007 in Thailand und Singapur statt.

Qualifiziert waren neben den Gastgebern aus  und  noch  als Zweitplatzierter des Jahres 2004,  und  als Halbfinalisten des Turniers 2004 sowie ,  und die .

Gespielt wurde in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften. Die Gruppensieger und -zweiten trafen in den Halbfinals aufeinander, die Sieger der Halbfinalbegegnungen ermittelten anschließend den Sieger der ASEAN-Meisterschaft 2007. Die Halbfinalbegegnungen und das Finale wurden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden in Bangkok, Thailand, ausgetragen.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden in Kallang und Jalan Besar, Singapur, ausgetragen.

Halbfinale

Finale 

Sieger der ASEAN-Fußballmeisterschaft 2007:

Singapur

Weblinks 
 ASEAN Football Federation Championship Official Website

2007
Sudostasienmeisterschaft
Sudostasienmeisterschaft 2007
Sudostasienmeisterschaft 2007
Sportveranstaltung in Singapur
Sportveranstaltung in Thailand